Quassel bezeichnet:

 Quassel IRC, ein IRC-Client
 Quassel (Lübtheen), Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Gutshaus Quassel, ein Herrenhaus ebenda